Over the Hills and Far Away kan syfta på

 Over the Hills and Far Away (traditionell sång) – en traditionell engelsk sång från tidigt 1700-tal som användes som ledmotiv för tv-serien Sharpe
 Over the Hills & Far Away: The Music of Sharpe – ett album som släpptes 1996 som merchandise för tv-serien
 Over the Hills and Far Away (Led Zeppelin-låt) – en låt skriven av Jimmy Page och Robert Plant
 Over The Hills And Far Away (låt av Gary Moore) – en låt av Gary Moore från skivan Wild Frontier, 1987
 Over the Hills and Far Away (Nightwish-album) –  EP från Nightwish från 2001
 Over the Hills and Far Away (novellsamling) – en samling fantasy-noveller av Lord Dunsany förs publicerade 1974
 Children’s March: Over the Hills and Far Away – ett musikstycke av Percy Grainger
 Over the Hills and Far Away (musik av Frederick Delius) – ett musikstycke av Frederick Delius